Weigand puede referirse a:
 Axel Weigand (* 1985, La Plata), jugador de baloncesto argentino.
 Günter Weigand (* 1924, Allenstein ()), economista alemán.
 Gustav Weigand (1860, Duisburg – 1930, Belgershain), lingüista alemán. (de)
 Wilhelm Weigand (1862, Gissigheim – 1949, Múnich), poeta y escritor alemán del neo-romántico. (de)

Weygand 
 Maxime Weygand (1867, Bruselas – 1965, París), oficial superior francés del Ejército.